Литовско-московская война:
 Литовско-московская война (1368—1372)
 Литовско-московская война (1406—1408)

См. также 
 Русско-литовская война